Hemmesjö kyrka kan syfta på:

 Hemmesjö gamla kyrka – en kyrka i Växjö kommun och tillhör Hemmesjö-Furuby församling
 Hemmesjö nya kyrka – en kyrka i Hemmesjö-Furuby församling